Caño puede referirse a:

 Un tubo o tubería.
 Un desagüe.
 Caño (canal), un curso de agua marina en entornos de marismas.
 Como sinónimo de arroyo.
 Caño, en el fútbol y otros deportes de pelota, técnica de pasarla entre las piernas del oponente.
 Coloquial, en Argentina y otros países sudamericanos, un cigarro de marihuana.
 En las vasijas, el pitorro por donde se vierte el líquido.
 En Perú, un grifo de agua.
 Caño Cristales, río en Colombia, a veces abreviado a río Caño.